Атланта-блюз () — жанр блюз-музыки, появившийся в начале XX века в городе Атланта, в штате Джорджия, США. Жанр был популярен в 1920—1930-х годах.

Запись в онлайновой музыкальной базе данных Allmusic говорит, что «Атланта-блюз с 1920-х годов был одним из самых востребованных жанров на всём юге, с постоянной вереницей сельских музыкантов, бродивших по городу в надежде получить ангажемент, играя в местных музыкальных клубах, с надеждой попасть в знаменитый «81 Театр» на улице Декатур».

Самым ранним музыкантам, исполнявшим Атланта-блюз был , который сделал свои первые записи в 1926 году. Вслед за ним Атланта-блюз исполняли Уильям Сэмюэль Мактелл, , , , исполнение которых получило широкое признание у публики.

Многие из музыкантов, исполнявших Атланта-блюз, объединились в группы. Самая популярная из таких групп называлась «Хлопкоробы Джорджии» ().

Современными исполнителями Атланта-блюза, уроженцами Атланты или выходцами из её пригородов являются ,  и члены групп «The Allman Brothers Band», «» и «The Black Crowes».

Примечания

Ссылки 
 The Atlanta Blues Society 

Музыка в Атланте
Жанры блюза